Toponímia
 Sant Farciau o en francés Saint-Félicien, municipi francès, situat al departament de l'Ardecha i a la regió de Roine-Alps.
 Cantó de Saint-Félicien, cantó del departament francès de l'Ardecha.
 Saint-Félicien (Quebec), ciutat del Quebec, a la regió de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Vegeu també la pàgina de desambiguació
 Saint-Félicien (formatge)